Линг-Темко-Воут A-7 «Корсар» II () — американский штурмовик, разработанный компанией Линг-Темко-Воут в середине 1960-х годов на базе истребителя F-8 «Крусейдер». Состоял на вооружении ВМС и ВВС США, активно применялся во Вьетнамской войне, а также ещё в нескольких вооружённых конфликтах, включая Войну в Персидском Заливе. 
В США снят с вооружения в 1993  году, однако несколько стран  продолжали эксплуатировать A-7 и позднее.

Тактико-технические характеристики 

Приведённые характеристики соответствуют модификации A-7E.

Задействованные структуры 
В разработке и производстве штурмовиков A-7 были задействованы следующие структуры:

 Генеральный подрядчик работ
 Самолёт в целом — Ling-Temco-Vought, Inc., Даллас, Техас.

 Субподрядчики
 Аварийные авиационные турбины — AiResearch Manufacturing Co., Финикс, Аризона;
 Регулятор напряжения генератора — Leland Electrosystems, Inc., Вандалия, Огайо;
 Катапультируемые кресла — Douglas Aircraft Co., Inc., Лонг-Бич, Калифорния;
 Система регулирования температуры в кабине — United Aircraft Corp., Hamilton Standard Division, Виндзор-Локс, Коннектикут;
 Привод постоянных оборотов — Sundstrand Corp., Рокфорд, Иллинойс;
 Колёса основной и передней стоек шасси, покрышки, тормозные колодки — Goodyear Tire & Rubber Co., Акрон, Огайо;
 Передняя стойка шасси, приводы шасси — Menasco Manufacturing Co., Бербанк, Калифорния.

 Поставщики бортового оборудования по заказу генподрядчика ()
 Электронная система RAID — LTV Temco Electronics, Aero Systems Division, Гринвилл, Техас;
 Автопилот — Lear-Siegler, Inc., Instrument Division, Гранд-Рапидс, Мичиган;
 Радиолокационная станция следования рельефу местности AN/APQ-99 / AN/APQ-110 — Texas Instruments, Даллас, Техас;
 Система воздушных сигналов — Servomechanisms Inc., Эль-Сегундо, Калифорния;
 Указатель скорости — Astek Instrument Corp., Армонк,  Нью-Йорк.

 Поставщики бортового оборудования по госзаказам ()
 Авиадвигатель TF30-P-6 — United Aircraft Corp., Pratt & Whitney Division, Ист-Харфорд, Коннектикут;
 Бортовая система управления ракетным вооружением AN/ARW-77 — Martin Marietta Corp., Martin-Orlando Division, Орландо, Флорида;
 Бесплатформенная курсовертикаль AN/ASN-50 / AN/ASN-60 — Lear-Siegler, Inc., Instrument Division, Гранд-Рапидс, Мичиган;
 Система радиолокационного опознавания AN/APX-64 — Hazeltine Electronics Corp., Литтл-Нек, Лонг-Айленд, Нью-Йорк;
 Азимутально-дальномерная радиосистема ближней навигации AN/ARN-52 — ITT Corp., Federal Laboratories Division, Натли, Нью-Джерси;
 Радиолокационный навигационный комплекс AN/APN-153 — General Precision, Inc., GPL Division, Плезантвиль, Нью-Йорк;
 Радиовысотомер AN/APN-141 — Bendix Corp., Bendix-Pacific Division, Северный Голливуд, Калифорния;
 Радиостанция AN/ARC-51A, ультравысокочастотный пеленгатор AN/ARA-50 — Collins Radio Co., Сидар-Рапидс, Айова;
 Радиоприёмное устройство AN/ARR-69 — Radio Corporation of America, Камден, Нью-Джерси;
 Радиолокационный маяк-ответчик AN/APN-154 — Motorola, Inc., Military Electronics Division, Скоттсдейл, Аризона.

Сравнение с аналогами

Изображения

Примечания

Литература 

Палубные штурмовики ВМС США, журнал Зарубежное военное обозрение, № 10, 1977.

Самолёты США
Самолёты Vought
Штурмовики
Самолёты палубного базирования
Самолёты Вьетнамской войны
Военная продукция Lear-Siegler